Berian kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Tebeian-besar, ö, Kepulauan Riau, 
 Berian (vattendrag i Indonesien), Papua, 
 Sungai Berian (vattendrag i Indonesien), Papua, 

Robotskapade Indonesienförgreningar